Босе Омолайо (; род. 1 февраля 1989 года, Лагос, Нигерия) — нигерийская пауэрлифтерша-паралимпийка. Чемпионка летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро и летних Паралимпийских игр 2020 в Токио.

Спортивные результаты

Примечания 

Пауэрлифтеры Нигерии
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2016 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2020 года